Democratische Burgerpartij, een politieke partij in Tsjechië
 ODS (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Dordrecht
 Odeon De Spiegel, een overkoepelende organisatie van twee theaters in Zwolle